Konstantin Konstantinow ist der Name folgender Personen:

* Konstantin Iwanowitsch Konstantinow (1818–1871), russischer Artillerieoffizier der Kaiserlich Russischen Armee und Ingenieur
 Konstantin Konstantinowitsch Konstantinow (* 1943), sowjetisch-moldauisch-russischer Bildhauer